Israhel van Meckenem ist der Name folgender Personen:

 Israhel van Meckenem der Ältere, deutscher Kupferstecher und Goldschmied 
 Israhel van Meckenem der Jüngere (um 1440–1503), deutscher Kupferstecher